Gebroeders Pathé, een Frans pioniersduo uit de filmindustrie
 Les Cinémas Pathé Gaumont, een Franse uitbater van bioscoopcomplexen
 Pathé Nederland, de Nederlandse tak van Les Cinémas Pathé Gaumont
 Cinema Palace (Brussel), voorheen Pathé Palace, een bioscoop in Brussel
 Pathé Records, Frans platenlabel uit de 1e helft van de 20e eeuw